Geografia:
 Puig Penjat: cim dels municipis de Boadella i les Escaules i Terrades (Alt Empordà)
 Puig Penjat: cim del municipi de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
 Puig dels Penjats: cim del municipi de Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà)